Börgenbucht steht für:
 Börgen-Bucht, Bucht der antarktischen Anvers-Insel
 Borgen Bay, Bucht der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Neubritannien